Новиковка — название населённых пунктов в России:

 Новиковка — деревня в Асекеевском районе Оренбургской области.
 Новиковка — село в Никольском районе Пензенской области.
 Новиковка — село в Куйбышевском районе Ростовской области.
 Новиковка — село в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области.
 Новиковка — село в Асиновском районе Томской области.
 Новиковка — село в Старомайнском районе Ульяновской области.
 Новиковка — посёлок в Алатырском районе Чувашии.